«Газонокоси́льщик» () — фантастический кинофильм 1992 года режиссёра Бретта Леонарда. 

Сюжет рассказывает историю врача, ставящего эксперименты на умственно отсталом человеке, в результате которых умственные способности последнего превосходят мыслимые пределы.

Существуют две версии фильма: оригинальная режиссёрская, длительностью 2 ч. 22 мин., и прокатная сокращенная, 1 ч. 48 мин.

Сюжет 
Доктор Лоуренс Анджело работает над проблемой стимуляции мозга человека и сотрудничает с военными. Он проводит эксперименты над обезьянами, вводя им препараты, развивающие мыслительные способности приматов. Перспективный шимпанзе сбежал из лаборатории и был застрелен военными. Исследования Анджело оказались под угрозой. Газонокосильщик доктора Анджело — умственно отсталый Джоб, сирота, живущий при церкви, которого вырастил пастор. В силу жестокого воспитания он вырос недалёким безобидным посмешищем для окружающих. Доктору Анджело пришло в голову привлечь Джоба к своим экспериментам. Он делает инъекции Джобу и использует для его обучения систему виртуальной реальности. В результате серии сеансов Джоб невероятными темпами развил свой интеллект, который раньше был на уровне школьника начальных классов. Анджело сообщает о результатах своему военному куратору Себастьяну Тиммсу. Тиммс, наблюдая прогресс, подменяет стимулирующие препараты на средство, провалившееся в экспериментах с обезьянами, последствия применения которого могут быть непредсказуемы.

В развитии Джоба происходит фантастический скачок. Вскоре он овладевает способностью к телекинезу, подчиняет себе технику и компьютеры и даже проникает в разум других людей. Начав с пастора, он жестоко мстит тем жителям города, которые ещё недавно издевались над ним. Анджело прекращает давать препараты Джобу, но тот выходит из-под контроля. Следующим шагом Джоб обманывает Анджело. Накачавшись сверхдозами лекарств, он переходит «жить» в виртуальную реальность. Анджело делает попытку запереть виртуального Джоба в мейнфрейме института при помощи компьютерного вируса. Учёный взрывает здание института, однако в последний момент Джоб находит сетевое соединение и успевает вырваться. Финал фильма — проникнув во все всемирные базы, Джоб заставляет звонить все телефоны планеты.

Производство 
Идея фильма принадлежит режиссёру Бретту Леонарду и продюсеру Гимеллу Эверетту. Совместно они написали для студии New Line Cinema сценарий под рабочим названием «Кибернетический бог» (). Но в это время студия приобрела права на экранизацию рассказа «Газонокосильщик» Стивена Кинга в жанре ужасов, и продюсеры фильма приняли решение использовать название рассказа и имя Кинга в рекламных целях. В результате «Кибернетический бог» был переименован в «Газонокосильщика» и начал позиционироваться как экранизация Кинга, а писатель был упомянут в титрах как соавтор сценария. Тем не менее, сюжет фильма по-прежнему был никак не связан с рассказом, так что Кинг через суд добился, чтобы его имя убрали из титров.

Сюжет «Кибернетического бога» был создан под влиянием рассказа Дэниела Киза «Цветы для Элджернона», хотя в титрах Киз, как и Кинг, не упоминается. В рассказе умственно отсталый уборщик Чарли проходит аналогичную процедуру расширения возможностей мозга. Между книгой и фильмом всё же есть значительные отличия: в книге отсутствует тема компьютерных технологий, а её финал радикально отличается от финала «Газонокосильщика».

В ролях

Компьютерная игра 

По мотивам фильма существует  для Mega Drive/Genesis, Mega-CD, 3DO, SNES, Game Boy, MS-DOS и Macintosh.

См. также 
 Газонокосильщик 2: За пределами киберпространства

Примечания

Ссылки 
 Обзор и критика фильма Washington Post

Фильмы в жанре киберпанк
Научно-фантастические фильмы США
Фантастические фильмы Великобритании
Фильмы ужасов 1992 года
Фантастические фильмы Японии
Фильмы ужасов Великобритании
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов Японии
Фантастические фильмы об учёных
Фильмы на английском языке
Фильмы о виртуальной реальности
Фильмы США 1992 года
Фильмы о технологическом влиянии
Фильмы о загрузке сознания
Фильмы-технотриллеры
Фильмы, снятые с видом от первого лица